Shushan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shushan (distrikt), stadsdistrikt i Anhui, 
 Shushan (köping i Kina, Anhui)
 Shushan (sjö), sjö i Shandong

Robotskapade Kinaförgreningar